Emina steht für:

 Emina (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Emina (Maßeinheit), ein altes italienisches Volumenmaß